Бомо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південь від Парижа, 4 км на південь від Клермон-Феррана.

Історія 
У 1793-1801 і в 1982-2015 роках муніципалітет був адміністративним центром кантону Бомон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 5221 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 10885,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Мерія муніципалітету Бомон 
 [ Розташування муніципалітету Бомон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Пюї-де-Дом

Примітки 

Муніципалітети департаменту Пюї-де-Дом